DCV steht  für:

 Deep Computing Visualization, Software von IBM
 Deepwater Construction Vessel, Typ eines Tiefsee-Arbeitsschiffs
 Deutsch-Chinesische Juristenvereinigung
 Deutscher Caritasverband, freie Wohlfahrtspflege
 Deutscher Chorverband, weltgrößter Laienchorverband
 Deutscher Coaching Verband
 Deutscher Curling-Verband, Curling-Sport
 Dr. Cantz’sche Verlagsgesellschaft, deutscher Verlag

Abkürzung